Johann Ahle ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Ahle (1651–1706), deutscher Komponist, Organist, Dichter und Kirchenmusiker
 Johann Nepomuk Ahle (1845–1924), deutscher Komponist, Kirchenmusiker und Domkapitular
 Johann Rudolph Ahle (1625–1673), deutscher Komponist, Organist, Dichter und Kirchenmusiker